Національна ліга В 2002—2003 — 56-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга В), чемпіоном став клуб Базель.

Підсумкова таблиця

Плей-оф

Чвертьфінали 
ГСК Лайонс - Ольтен 4:1 (4:1; 5:4; 8:4; 0:4; 6:1)
Базель - Ажуа 4:1 (5:1; 0:2; 6:3; 5:2; 7:2)
Біль - Тургау 4:1 (6:2; 1:4; 4:2; 9:5; 4:1)
Вісп - Сьєр 4:2 (5:0; 0:4; 3:1; 4:2; 2:3;3:2)

Півфінали 
ГСК Лайонс - Вісп 0:4 (3:5; 1:4; 2:3; 2:5) 
Базель - Біль 4:1 (6:4; 3:2; 4:0; 1:2; 7:0)

Фінал 
 Базель - Вісп 3:2 (4:3; 0:5; 6:0; 4:5; 6:3)

Джерела 
 Сезон 2003   

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія
2002 у швейцарському спорті
2003 у швейцарському спорті